Zoogonus är ett släkte av plattmaskar. Zoogonus ingår i familjen Zoogonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Zoogonus